

Italia

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Martino Vescovo – Alseno
 Chiesa di San Martino Vescovo – Alberlungo, frazione di Ostellato
 Chiesa di San Martino Vescovo – Bedonia
 Chiesa di San Martino Vescovo – Camugnano
 Chiesa di San Martino Vescovo – Canossa
 Chiesa di San Martino Vescovo – Casalecchio di Reno
 Chiesa di San Martino Vescovo – Codigoro
 Chiesa di San Martino Vescovo – Conselice
 Chiesa di San Martino Vescovo – Contrapò, frazione di Ferrara
 Chiesa di San Martino Vescovo – San Martino, frazione di Ferrara
 Chiesa di San Martino Vescovo – San Martino Carano, frazione di Mirandola
 Chiesa di San Martino Vescovo – San Martino Spino, frazione di Mirandola
 Chiesa di San Martino Vescovo – Palanzano
 Chiesa di San Martino Vescovo – Riva del Po
 Chiesa di San Martino Vescovo – Solignano
 Chiesa di San Martino Vescovo – Valmozzola
 Chiesa di San Martino Vescovo – Verucchio

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Martino Vescovo – Privano, frazione di Bagnaria Arsa
 Chiesa di San Martino Vescovo – Barco
 Chiesa di San Martino Vescovo – Bertiolo
 Chiesa di San Martino Vescovo – Campolongo Tapogliano
 Chiesa di San Martino Vescovo – Cercivento
 Chiesa di San Martino Vescovo – Doberdò del Lago
 Chiesa di San Martino Vescovo – Fanna
 Chiesa di San Martino Vescovo – Marano Lagunare
 Chiesa di San Martino Vescovo – Morsano al Tagliamento
 Chiesa di San Martino Vescovo – Precenicco
 Chiesa di San Martino Vescovo – Resiutta
 Chiesa di San Martino Vescovo – San Martino al Tagliamento
 Chiesa di San Martino Vescovo –  San Martino di Terzo
 Chiesa di San Martino Vescovo – Savogna d'Isonzo
 Chiesa di San Martino Vescovo – Torreano
 Chiesa di San Martino Vescovo – Trieste
 Chiesa di San Martino Vescovo – Turrida, frazione di Sedegliano
 Chiesa di San Martino Vescovo – Zoppola

Liguria 
 Chiesa di San Martino Vescovo – Bergeggi
 Chiesa di San Martino Vescovo – Beverino

Lombardia 
 Chiesa di San Martino Vescovo – Adrara San Martino
 Chiesa di San Martino Vescovo – Biassono
 Chiesa di San Martino Vescovo – Calvignano
 Chiesa di San Martino Vescovo – Carpiano
 Chiesa di San Martino Vescovo – Castelnuovo Bozzente
 Chiesa di San Martino Vescovo – Cecima
 Chiesa di San Martino Vescovo – Cenate Sotto
 Chiesa di San Martino Vescovo – Cerveno
 Chiesa di San Martino Vescovo – Capo di Ponte
 Chiesa di San Martino Vescovo – Casalmaiocco
 Chiesa di San Martino Vescovo – Entratico
 Chiesa di San Martino Vescovo – Gargnano
 Chiesa di San Martino Vescovo – Ispra
 Chiesa di San Martino Vescovo – Marone
 Chiesa di San Martino Vescovo – Moniga del Garda
 Chiesa di San Martino Vescovo – Palestro
 Chiesa di San Martino Vescovo – San Martino Siccomario
 Chiesa di San Martino Vescovo – Sergnano
 Chiesa di San Martino Vescovo – Villa Dalegno frazione di Temù
 Chiesa di San Martino Vescovo – Torre d'Arese
 Chiesa di San Martino Vescovo – Tromello
 Chiesa di San Martino Vescovo – Veduggio con Colzano
 Chiesa di San Martino Vescovo – Vergiate
 Chiesa di San Martino Vescovo – Vezza d'Oglio

Marche 
 Chiesa di San Martino Vescovo – Ascoli Piceno

Piemonte 
 Chiesa di San Martino Vescovo – Albiano d'Ivrea
 Chiesa di San Martino Vescovo – Carbonara Scrivia
 Chiesa di San Martino Vescovo – Mezzenile
 Chiesa di San Martino Vescovo – Oleggio Castello
 Chiesa di San Martino Vescovo – Rivoli
 Chiesa di San Martino Vescovo – San Salvatore Monferrato
 Chiesa di San Martino Vescovo – Valdieri

Toscana 
 Chiesa di San Martino Vescovo – Roccatederighi

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Martino Vescovo – Ala
 Chiesa di San Martino Vescovo – Cortina sulla Strada del Vino
 Chiesa di San Martino Vescovo – Primiero San Martino di Castrozza
 Chiesa di San Martino Vescovo – Valle di Casies

Veneto 
 Chiesa di San Martino Vescovo – Colle Umberto
 Chiesa di San Martino Vescovo – Cornuda
 Chiesa di San Martino Vescovo – Legnago
 Chiesa di San Martino Vescovo – Morgano
 Chiesa di San Martino Vescovo – Negrar di Valpolicella
 Chiesa di San Martino Vescovo – Paese
 Chiesa di San Martino Vescovo – Pianiga
 Chiesa di San Martino Vescovo – Salizzole
 Chiesa di San Martino Vescovo – Sambughè
 Chiesa di San Martino Vescovo – San Martino Buon Albergo
 Chiesa di San Martino Vescovo – San Martino di Lupari
 Chiesa di San Martino Vescovo – San Martino di Venezze
 Chiesa di San Martino Vescovo – Saonara
 Chiesa di San Martino Vescovo – Sottomarina
 Chiesa di San Martino Vescovo – Torre di Mosto
 Chiesa di San Martino Vescovo – Tribano
 Chiesa di San Martino Vescovo – Valle di Cadore
 Chiesa di San Martino Vescovo – Vigo di Cadore
 Chiesa di San Martino Vescovo – Vedelago
 Chiesa di San Martino Vescovo – Verona

Pagine correlate 
 Chiesa di San Martino